T84 ou T-84 peut désigner :
 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes, d’après la classification internationale des maladies ;
 T-84, un char de combat ukrainien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres